

Israele 
 Chiesa di San Giuseppe – Nazareth

Italia

Abruzzo 
 Basilica di San Giuseppe Artigiano – L'Aquila
 Chiesa di San Giuseppe – Ortona
 Chiesa di San Giuseppe – San Salvo

Basilicata 
 Chiesa di San Giuseppe – Ripacandida

Calabria 
 Chiesa di San Giuseppe – Crotone
 Chiesa di San Giuseppe – Oppido Mamertina
 Chiesa di San Giuseppe – Palmi
 Chiesa di San Giuseppe – Roccella Ionica

Campania 
 Chiesa di San Giuseppe – Caserta
 Chiesa di San Giuseppe – Cerreto Sannita
 Chiesa di San Giuseppe – Nocera Inferiore
 Chiesa di San Giuseppe a Chiaia – Napoli
 Chiesa di San Giuseppe dei Nudi – Napoli
 Chiesa di San Giuseppe dei Ruffi – Napoli
 Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi – Napoli
 Chiesa di San Giuseppe delle Scalze a Pontecorvo – Napoli
 Chiesa di San Giuseppe e Madonna di Lourdes – Napoli
 Chiesa di San Giuseppe – Torre Annunziata

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Giuseppe – Bologna
 Chiesa di San Giuseppe – Forlì
 Chiesa di San Giuseppe Artigiano – Forlì
 Chiesa di San Giuseppe – Jolanda di Savoia
 Chiesa di San Giuseppe –  a Parma
 Chiesa di San Giuseppe – Pellegrino Parmense
 Ex chiesa di San Giuseppe – Pellegrino Parmense
 Chiesa di San Giuseppe – Scandiano

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Giuseppe – Castions di Strada
 Chiesa di San Giuseppe – Dolegna del Collio
 Chiesa di San Giuseppe – Laipacco, frazione di Tricesimo
 Chiesa di San Giuseppe – San Giuseppe della Chiusa, frazione di San Dorligo della Valle
 Chiesa di San Giuseppe – Sistiana, frazione del comune di Duino-Aurisina

Lazio 
 Chiesa di San Giuseppe – Grottaferrata
 Chiesa di San Giuseppe Artigiano – Roma

Liguria 
 Chiesa di San Giuseppe – Savona

Lombardia 
 Chiesa di San Giuseppe – Azzonica, frazione di Sorisole
 Chiesa di San Giuseppe –  Baraggia, frazione di Viggiù
 Chiesa di San Giuseppe – Bergamo
 Chiesa di San Giuseppe – Brescia
 Chiesa di San Giuseppe – Castel Goffredo
 Chiesa di San Giuseppe – Dalmine
 Chiesa di San Giuseppe – Graglio, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca
 Chiesa di San Giuseppe – Luino
 Chiesa di San Giuseppe – Milano
 Chiesa di San Giuseppe – Monza
 Chiesa di San Giuseppe – Pavia
 Chiesa di San Giuseppe – Porto d'Adda
 Chiesa di San Giuseppe – Romano di Lombardia
 Chiesa di San Giuseppe – Vigevano

Marche 
 Chiesa di San Giuseppe – Cagli
 Chiesa di San Giuseppe – Pesaro
 Chiesa di San Giuseppe – San Benedetto del Tronto

Piemonte 
 Chiesa di San Giuseppe – Alba
 Chiesa di San Giuseppe – Alessandria
 Chiesa di San Giuseppe – Arona
 Chiesa di San Giuseppe – Biella
 Chiesa di San Giuseppe – Fara Novarese
Chiesa di San Giuseppe - Intra, Verbania
Chiesa di San Giuseppe - Pallanza, Verbania
 Chiesa di San Giuseppe – San Damiano d'Asti
 Chiesa di San Giuseppe – Torino

Puglia 
 Chiesa di San Giuseppe – Fasano
 Chiesa di San Giuseppe –  a Foggia
 Chiesa di San Giuseppe – Monte Sant'Angelo
 Chiesa di San Giuseppe – Taranto

Sardegna 
 Chiesa di San Giuseppe – Cagliari
 Chiesa di San Giuseppe – Erula
 Chiesa di San Giuseppe – Golfo Aranci
 Chiesa di San Giuseppe – Martis
 Chiesa di San Giuseppe – Narcao
 Chiesa di San Giuseppe – Sassari
 Chiesa di San Giuseppe – Tempio Pausania

Sicilia 
 Chiesa di San Giuseppe – Caltagirone
 Chiesa di San Giuseppe – Caltanissetta
 Chiesa di San Giuseppe – Castellammare del Golfo
 Chiesa di San Giuseppe – Catenanuova
 Chiesa di San Giuseppe – Ispica
 Chiesa di San Giuseppe – Lipari
 Chiesa di San Giuseppe – Marianopoli
 Chiesa di San Giuseppe – Messina
 Chiesa di San Giuseppe – Nizza di Sicilia
 Chiesa di San Giuseppe dei Teatini – Palermo
 Chiesa di San Giuseppe – Raffadali
 Chiesa di San Giuseppe – Ragusa Ibla
 Chiesa di San Giuseppe – San Cataldo
 Chiesa di San Giuseppe – Taormina 
 Chiesa di San Giuseppe – Tusa

Toscana 
 Chiesa di San Giuseppe del Chiavello – Arezzo
 Chiesa di San Giuseppe – Bagno di Gavorrano
 Chiesa confraternita di San Giuseppe – Batignano, frazione di Grosseto
 Chiesa di San Giuseppe – Bibbona
 Chiesa di San Giuseppe – Capanne, frazione di Montopoli in Val d'Arno
 Chiesa di San Giuseppe – Castel del Piano
 Chiesa di San Giuseppe – Firenze
 Chiesa di San Giuseppe – Grosseto
 Chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo – Grosseto
 Chiesa di San Giuseppe – Livorno
 Chiesa di San Giuseppe – Lucca
 Chiesa di San Giuseppe – Lucignano
 Chiesa di San Giuseppe – Montiano, frazione di Magliano in Toscana
 Chiesa di San Giuseppe – Nibbiaia, frazione di Rosignano Marittimo
 Chiesa di San Giuseppe – Orbetello
 Chiesa di San Giuseppe – Pisa
 Chiesa di San Giuseppe – Prato
 Chiesa di San Giuseppe – Sansepolcro
 Chiesa di San Giuseppe – Siena
 Chiesa di San Giuseppe – Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio

Trentino-Alto Adige 
Chiesa di San Giuseppe – Arco
 Chiesa di San Giuseppe – Campodazzo, frazione di Renon
 Chiesa di San Giuseppe – Ivano, frazione di Castel Ivano
 Chiesa di San Giuseppe – Mezzomonte di Sopra, frazione di Folgaria 
 Chiesa di San Giuseppe – Nogaré, frazione di Pergine Valsugana
 Chiesa di San Giuseppe – Ridanna, frazione di Racines
 Chiesa di San Giuseppe – Samone
 Chiesa di San Giuseppe – Stulles, frazione di Moso in Passiria
 Chiesa di San Giuseppe – Trento

Veneto 
 Chiesa di San Giuseppe – Baricetta, frazione di Adria
 Chiesa di San Giuseppe – Bovolone
 Chiesa di San Giuseppe – Chies d'Alpago
 Chiesa di San Giuseppe – Gaiba
 Chiesa di San Giuseppe – Monte di Malo
 Chiesa di San Giuseppe – Pettorazza Grimani
 Chiesa di San Giuseppe – Piana, frazione di Valdagno
 Chiesa di San Giuseppe – Zovon, frazione di Vo'

Spagna 
 Chiesa di San Giuseppe – Santa Cruz de Tenerife

Stati Uniti d'America 
 Chiesa di San Giuseppe – Alexandria

Svizzera 
 Chiesa di San Giuseppe – Arbedo, frazione di Arbedo-Castione
 Chiesa di San Giuseppe – Cugnasco, frazione di Cugnasco-Gerra
 Chiesa di San Giuseppe – Lugano
 Chiesa-oratorio di San Giuseppe – Ligornetto, quartiere di Mendrisio

Ucraina 
 Chiesa di San Giuseppe – Mykolaïv

Vietnam
 Chiesa di San Giuseppe – Ho Chi Minh

Pagine correlate 
 Chiesa del Patrocinio di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe Artigiano
 Ex chiesa di San Giuseppe
 Basilica di San Giuseppe
 Cattedrale di San Giuseppe
 Convento di San Giuseppe
 Monastero di San Giuseppe
 Oratorio di San Giuseppe
 Santuario di San Giuseppe